Коулвил има више значења:
 Коулвил (Ајова)
 Коулвил (Јута)